Силла Блэк (, урождённая Присцилла Мария Вероника Уайт (),  — 1 августа 2015) — британская певица, актриса и телеведущая.

С 1964 по 1971 годы одиннадцать её синглов занимали высокие позиции в британских чартах, среди них такие хиты, как «Anyone Who Had a Heart» (1964), «You’re My World» (1964) и «Step Inside Love» (1968). При этом сингл «Anyone Who Had a Heart», по мнению журналиста BBC Radio 2, считается самой продаваемой в Великобритании записью 1960-х. Несмотря на большой успех на родине, за её пределами певица была известна мало. В 1970-х Силла Блэк продемонстрировала себя в качестве комедийной актрисы, исполнив главные роли в двух собственных ситкомах на британском телевидении. Помимо этого, начиная с 1980-х годов Блэк выступала ведущей во многих телешоу и передачах, став при этом самой высокооплачиваемой телеведущей в истории британского телевидения.

Дискография 

 Cilla (1965)
 Cilla Sings a Rainbow (1966)
 Sher-oo! (1968)
 Surround Yourself with Cilla (1969)
 Sweet Inspiration (1970)
 Images (1971)
 Day by Day with Cilla (1973)
 In My Life (1974)
 It Makes Me Feel Good (1976)
 Modern Priscilla (1978)
 Especially For You (1980)
 Surprisingly Cilla (1985)
 Cilla's World (1990)
 Through The Years (1993)
 Beginnings: Greatest Hits & New Songs (2003)
 Cilla All Mixed Up (2009)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Родившиеся в Ливерпуле
Умершие в Эстепоне
Умершие в Испании
Телеведущие Великобритании
Певцы и певицы Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Актрисы озвучивания Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании
Представители британского вторжения
Исполнители Bell Records
Исполнители Parlophone Records